Лабиринт смерти
 Лабиринт смерти — роман Филипа Дика.
 Перси Джексон и лабиринт смерти — роман Рика Риордана.